Ла Лапара има више значења:

 Ла Лапара (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лапара (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику